Moncucca ima više značenja:
 Moncucca, Lodi
 Moncucca, Verbano-Cusio-Ossola